Lp (пространство)
 L1 — одна из точек Лагранжа
 L1 — финский паровоз
 Кэш L1 — первый уровень кэша микропроцессоров.